Mycospraguea är ett släkte av svampar. Mycospraguea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycospraguea